Liogma är ett släkte av tvåvingar. Liogma ingår i familjen mellanharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mellanharkrankar
Liogma